Friede von Bukarest oder Vertrag von Bukarest steht für:

 Friede von Bukarest (1812) zwischen Russland und dem Osmanischen Reich
 Friede von Bukarest (1886) zwischen Serbien und Bulgarien
 Friede von Bukarest (1913) zur Beendigung des Zweiten Balkankrieges
 Vertrag von Bukarest (1916) zwischen Rumänien und den Entente-Mächten über den Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg gegen die Mittelmächte
 Friede von Bukarest (1918) zwischen Rumänien und den Mittelmächten